La Porte o LaPorte puede hacer referencia a:

La Porte, un lugar designado en el censo estadounidense en el Estado de California;
La Porte, una localidad en el Estado estadounidense de Indiana;
La Porte, una ciudad en el Estado estadounidense de Texas;
La Porte City, una localidad en el Estado estadounidense de Iowa;
Condado de LaPorte, en el estado estadounidense de Indiana.